Nordijska kombinacija na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - individualno na srednji skakalnici in 10 kilometrov. Zlato medaljo je osvojil Jason Lamy Chappuis, srebrno Johnny Spillane, bronasto pa Alessandro Pittin.

Rezultati

Smučarski skoki

Smučarski tek 

Individualno srednja skakalnica